Деринкую:

 Деринкую — город и район в провинции Невшехир, в Центральной Анатолии (Турция).
 Деринкую — древний многоярусный подземный город Мидийской империи.